Le Livre des chants peut faire référence à différents ouvrages :
 Le Classique des vers, recueil de chansons et d'odes écrit entre le  et le  avant notre ère en Chine ; 
 Le Kitáb al-Agháni (Livre des chants) écrit par le Persan Abu al-Faraj al-Isfahani au  ;
 Le Livre des Chants nouveaux de Vaudevire également appelé Vaudevire ou Vaux-de-Vire, recueil par les Normands Olivier Basselin et Jean Le Houx de chants paillards et de poèmes, écrit entre la fin du  et le début du , à l'origine du terme vaudeville ;
 Le Livre des chants écrit par Olga Bergholtz en 1936.

Voir aussi 
 Livre de chants
 Anthologie